Svartbåda kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartbåda (vid Stenskär, Nagu), Åboland, 
 Svartbåda (sydost om Borstö, Nagu), Åboland, 
 Svartbåda (sydväst om Borstö, Nagu), Åboland,

Se även
Svartbådan
Svartbådarna
Stora Svartbådan
Lilla Svartbådan

Robotskapade Finlandförgreningar